Слово сорочка является обобщённым и может называть различные типы нательной одежды.
 Рубашка — сорочка классического кроя. Традиционно мужская, но в современности носится и женщинами. Условно можно выделить «костюмные сорочки» и «грубые рубашки».
 Сорочка (женское бельё)
 Нижняя сорочка — мужское нательное бельё, надевается под классическую сорочку, может иметь длинный (фуфайка) либо короткий (футболка) рукав.

Географические объекты 
 Сорочка — хутор, Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской области России.
 Сорочка — река в Калужской области, приток Вытебети.
 Сорочка — река в Тульской области, приток Плавы.
 Сорочка — река в Оренбургской области, приток Самары.
 Сорочка — малая река в Москве, левый приток Москвы-реки.